Kangertaajik bezeichnet:
 Kangertaajik (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangertaajik (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland